«Лошарик (мультфільм)» — радянський мультиплікаційний фільм 1971 року про коника з кульок.
 АС-12 «Лошарик» — неофіційна назва російського атомного підводного човна проекту 210.